Улица Волковича () — улица в Деснянском районе города Чернигова. Пролегает от улицы Олега Кошевого до улицы Михалевича, исторически сложившаяся местность (район) Ремзавод.

Нет примыкающих улиц.

История 
Непарная сторона улицы начала застраиваться в 1970-е года между заводами «Октябрьский молот» и «171 ремонтный», с другими домами Ремзавода на этом участке. Парная сторона застраивалась в 1980-е годы (например, дом № 6 — 1985 год, дом № 10 — 1989 год). Два дома парной стороны построены в 2000-х годах.

Черниговская областная больница была открыта 31 июля 1951 года в составе 4 отделений на 100 коек. В 1966 году был построен новый корпус, а в 1970 году больница включала 13 отделений (600 коек). В 1981 году был введён терапевтический корпус. На конец 1980-х годов многопрофильная больница включала 19 специализированных отделений (900 коек).

В 1981 году новая улица получила современное название — в честь советского хирурга, действительного члена АН УССР, уроженца Черниговщины Николая Маркиановича Волковича.

Ранее, на 2013 год, улицей проходил маршрут маршрутного такси № 32, связывающий улицу Волковича с технологическим университетом.

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении параллельно проспекту Мира.

Парная и непарная стороны улицы заняты многоэтажной жилой застройкой. Непарная — 5-этажные дома, парная — 9-этажные дома. Два дома, удалённые от улицы и других домов, — усадебной застройки — дома № 14/1, 14/2. Непосредственно восточнее квартала 9-этажных домов расположена военная часть А2622 (Староказарменная улица, 2).

Начало парной стороны занято территорией государственного предприятия «171-й Черниговский ремонтный завод» (улица Олега Кошевого, 1), конец непарной стороны — Черниговской областной больницы (дом № 25). 

Учреждения: 
 дом № 10 — хирургический корпус Черниговской областной больницы — здание расположено на непарной стороне
 дом № 15 — отделение связи № 29 
 дом № 25 — здание администрации Черниговской областной больницы; областной госпиталь для инвалидов и ветеранов Великой Отечественной Войны

Мемориальные доски: 
 дом № 25 — Заслуженному врачу Украины Анатолию Груше — на фасаде здания областной больницы, которой руководил (1974-2003)

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 138 ВОЛКОВИЧА  М.  М.  БУДИНОК
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова